Marmato kan syfta på:

Colombia 

 Marmato (kommun), Caldas, 
 Marmato (ort), Caldas,